Mörderisches Spiel oder Mörderische Spiele steht für:

 Defense Play – Mörderische Spiele, US-amerikanischer Film von Monte Markham (1988)
 Knight Moves – Ein mörderisches Spiel, deutsch-US-amerikanischer Film von Carl Schenkel (1992)
 Under Suspicion – Mörderisches Spiel, US-amerikanischer Film von Stephen Hopkins (2000)
 Hangman – Das mörderische Spiel, US-amerikanischer Film von Ken Girotti (2001) 
 Agatha Christie: Kleine Morde/Mörderische Spiele, französische Fernsehserie (ab 2009)

Siehe auch:
 Mörderspiel, deutsch-französischer Film von Helmut Ashley (1961)
 Tatort: Mörderspiele, deutscher Fernsehfilm von Stephan Meyer (2004)